Ел Колеадеро има више значења:

 Ел Колеадеро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Колеадеро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колеадеро (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику